Brandon kan syfta på:

 Brandon (efternamn) – ett engelskt efternamn
 Hertig av Brandon – en engelsk titel

Geografi

Frankrike 

 Brandon, Saône-et-Loire, kommun,

Irland 

 Brandon Mountain (berg i Irland), Munster, Ciarraí,

Kanada 

 Brandon, Manitoba, Manitoba,

Storbritannien 

 Brandon, Suffolk, en ort i England, 
 Brandon (ort i Storbritannien, England, Warwickshire), 
 Brandon, Durham – en ort i Durham, England
 Brandon, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Brandon, Northumberland – en ort i Ingram, Northumberland, England

USA 

 Brandon, Florida, ort, Hillsborough County, 
 Brandon, Mississippi, countyhuvudort, Rankin County, 
 Brandon, Iowa, Buchanan County, 
 Brandon, Minnesota, ort, Douglas County, 
 Brandon, South Dakota, Minnehaha County, 
 Brandon, Vermont, Rutland County, 
 Brandon, Wisconsin, ort, Fond du Lac County,

Se även
 Brändön